CGP puede referirse a:

 Aeropuerto Internacional Shah Amanat, denominado CGP según el código IATA;
 Centro de gestión y participación comunal, unidad administrativa de la ciudad de Buenos Aires.
 Cuerpo General de Policía, antigua fuerza de seguridad española durante la Dictadura franquista.
 Caja general de protección, caja que aloja los elementos de protección de las líneas de alimentación de una instalación eléctrica.
 Código General del Proceso de la República Oriental del Uruguay.